Evergreen Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Evergreen Historic District (Mesa, Arizona), NRHP-ID: 99000706
 Evergreen Historic District (Memphis, Tennessee), NRHP-ID: 85000080